

Patronymie

 Gaston de Pawlowski (1874-1933) est un écrivain français.
 Janusz Pawłowski  (1959- ) est un judoka polonais.
 Jerzy Pawłowski (1932-2005) est un escrimeur et un espion polonais.
 Josef Pawlowski (1890-1942), prêtre polonais mort martyr dans les camps de concentration.
 Józef Pawłowski (1990- ) est un acteur polonais.
 Łukasz Pawłowski (1983- ) est un rameur polonais.
 Mauro Pawlowski (1971- ) est une figure majeure de la scène rock belge contemporaine.